Jest to lista samolotów Norwegian Air Shuttle i jej spółek zależnych, na których były lub są portretowane różne osobistości.

Schemat malowania samolotów Norwegian składa się z czerwonego nosa, po którym następuje niebieska wstążka i biały pionowy statecznik. Na stateczniku tym początkowo przedstawiano postaci z historii Norwegów, Szwedów, Duńczyków i Finów, ale z czasem lista portretowanych osób rozszerzyła się na inne narodowości z Europy i obu Ameryk.  Charakterystyczne malowanie samolotów stało się elementem brandingu Norwegian, który linie nazywają „Bohaterami płetwy ogonowej”, twierdząc, że portretowane osobowości wraz z czerwonym nosem sygnalizują ducha zmiany linii lotniczych.

Należy zauważyć, że lista może wskazywać w niektórych przypadkach na nieaktualne malowania samolotów, ponieważ nieustannie zachodzą zmiany we flocie przewoźnika. Warto również podkreślić, że niektóre osoby są przedstawiane na więcej niż jednym  samolocie, tak jak na przykład Sonja Henie, która pojawiała się na Boeingach 737-300, Boeingach 737-800 i Boeingach 787-8.

Flota

Statystyki

Narodowość 
Większość osób portretowanych na statecznikach samolotów Norwegian to Skandynawowie, ale ze względu na rozwój działalności zaczęto honorować również postaci z innych krajów.

Płeć 
Spośród 140 malowań stateczników przedstawiających postaci historyczne 38 portretów przedstawia kobiety, a 102 przedstawia mężczyzn. 3 dodatkowe malowania poświęcone są organizacji UNICEF.

Zawody 
Najczęściej prezentowanymi osobami są artyści, którzy widnieją na 78 ogonach, czyli na więcej niż połowie samolotów. 13 stateczników poświęcono upamiętnieniu podróżników i odkrywców, a dziewięciokrotnie uhonorowano naukowców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa
 Planespotters.net: szczegóły i historia norweskiej floty

Norweskie linie lotnicze